SHM kan  avse:

 SHM  – ett inventarienummer i museikataloger och annan facklitteratur anger att föremålet tillhör Statens historiska museums samlingar, se Statens historiska museum
 Swedish House Mafia (SHM) – en musikgrupp 
 Nanki-Shirahama Airport – en flygplats